A National Football League 1981-es szezonja a 62. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XVI zárta, amelyet a San Francisco 49ers a Cincinnati Bengals ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl